Le patronyme Delizée, Delise, Delisée indique une origine: Lizée, à Crupet.

Roger Delizée (1935-), homme politique belge wallon ;
son fils Jean-Marc Delizée (1959-), homme politique belge wallon ;